Бьёрн Страуструп (устоявшееся написание; точная транскрипция ,  — Бьярне Строуструп; род. 30 декабря 1950, Орхус, Дания) — программист, автор языка программирования C++.

Биография 
Бьёрн родился и вырос в городе Орхусе. Поступил в Орхусский университет (Дания) на отделение информатики. Закончив его (1975), он получил степень магистра. Позже защитил диссертацию доктора философии по информатике в Кембриджском университете (1979), работая над конструированием распределённой системы в компьютерной лаборатории Кембриджского университета. Член колледжа Черчилля.

В 1979 году Страуструп вместе со своей женой и дочерью переехал в Нью-Джерси, чтобы пойти работать в компьютерный научно-исследовательский центр «Bell Telephone Laboratories». В этом же году у него родился сын Николас.

Со дня основания до закрытия в 2002 году, когда произошло объединение с отделением научных исследований Техасского университета A&M, Бьёрн был главой отдела исследований в области крупномасштабного программирования (Large-scale Programming Research department) в компании AT&T Bell Labs.

C++ 

Бьёрн Страуструп разработал язык программирования C++. Он поддерживает объектно-ориентированное программирование. Страуструп стал первопроходцем в области использования объектно-ориентированной и обобщённой парадигм программирования в области создания программных приложений, где эффективность является приоритетным свойством, таких как симуляторы, графика, пользовательские интерфейсы, прикладные системы, системы для научных вычислений.

Научная и общественная деятельность 
Книга Страуструпа «Язык программирования C++» — одна из самых широко читаемых книг из своей области, которая была переведена на 19 языков. Следующая книга, «Дизайн и эволюция C++», открыла много нового в описании языков программирования: новые идеи, идеалы, проблемы. В дополнение к своим пяти книгам Страуструп опубликовал более сотни академических и других популярных статей.

Бьёрн принимал активное участие в создании стандарта ANSI/ISO для C++ и продолжает работу по поддержанию и пересмотру стандарта.

В 1990 году «Справочное руководство по языку программирования C++ с комментариями» («The Annotated C++ Reference Manual») получило награду за непревзойдённое мастерство в области технической документации, по мнению журнала «Dr. Dobb’s Journal». По мнению этого же журнала, в 1994 году книга «Дизайн и эволюция C++» получила награду «Productivity Award» за помощь программистам в совершенствовании их исходных кодов.

Бьёрн Страуструп был избран членом Национальной инженерной академии США («National Academy of Engineering») в 2004 году за «создание языка C++». Как первый компьютерный учёный, он был награждён («William Procter Prize for Scientific Achievement from Sigma Xi») американским научно-исследовательским сообществом в 2005 году. Бьёрн Страуструп работает в «AT&T Bell Laboratories» и AT&T. Кроме того, Страуструп является членом Техасской академии медицины, инженерного дела и науки (). Бьёрн Страуструп был назван журналом «Fortune magazine» одним из «двенадцати лучших молодых американских учёных». Почётный доктор НИУ ИТМО (2013).

Награды и признание 
 1993 — Премия имени Грейс Мюррей Хоппер, «за его ранние работы в области языка C++, базирующиеся на его разработках и внёсшие наибольшее влияние в языки программирования за всю историю вычислительной техники».
 2004 —  от , «за начало разработки и коммерциализации объектно-ориентированной технологии создания программ и за большие изменения, внесённые в бизнес и индустрию».
 2005 — Премия Уильяма Проктера за научные достижения
 2015 — Премия Даля — Нюгора
 2015 — Fellow Awards
 2017 — Медаль Фарадея
 2018 — Пионер компьютерной техники
 2018 — Премия "CBL"
2018 — Премия Дрейпера

Книги 
 
 The C++ Programming Language by Bjarne Stroustrup — Addison–Wesley Pub Co; 3rd edition (February 15, 2000); ISBN 0-201-70073-5
 The Design and Evolution of C++ by Bjarne Stroustrup — Addison–Wesley Pub Co; 1st edition (March 29, 1994); ISBN 0-201-54330-3
 The Annotated C++ Reference Manual by Margaret A. Ellis & Bjarne Stroustrup — Addison–Wesley Pub Co; (January 1, 1990); ISBN 0-201-51459-1

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на GitHub
 Фотографии
 Список публикаций 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Черчилля (Кембридж)
Программисты Дании
Программисты США
Учёные в области информатики Дании
Учёные в области информатики США
Лауреаты премии имени Грейс Мюррей Хоппер
C++
Создатели языков программирования
Иммигрировавшие в США из Дании
Лауреаты премии Уильяма Проктера за научные достижения
Лауреаты Премии Даля — Нюгора
Действительные члены IEEE
Преподаватели Техасского университета A&M
Преподаватели Колумбийского университета
Преподаватели Колумбийской школы инженерных и прикладных наук
Награждённые медалью Фарадея